

Biografia 

Un figlio di Giovanni I Orsini di Cefalonia e di Maria, figlia di Niceforo Comneno Ducas, despota d'Epiro, per salire al trono Giovanni uccise suo fratello Nicola Orsini.

Per consolidare il suo potere, sposò Anna Paleologa, che prima era la moglie di suo fratello. Giovanni aggiunse al suo cognome Angelo Comneno, (nomi di casate Bizantine che molti anni prima regnavano sull'Impero Bizantino).

Nel 1328 perse la città di Giannina. Nel 1335 fu assassinato dalla sua stessa moglie, Anna.

Bibliografia 
  Fine Jr., John V.A. (1987). The Late Medieval Balkans. Ann Arbor. 
  Cheetham, Nicholas (1981). Mediaeval Greece. Yale University Press. 
  (1968) The Doukai.

Giovanni d'Epiro
Giovanni
Despoti d'Epiro